DeTitta ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald DeTitta (* 1961), US-amerikanischer Szenenbildner